PRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Capri (Italia)
 .prj – Formato di file indicante il Sistema di coordinate utilizzate da un programma GIS, in particolare dagli applicativi Esri. Il formato corrispondente nell'open source Qgis è il .qpj